Lamb (Лэмб, ) — британский музыкальный дуэт, состоящий из продюсера Энди Барлоу и вокалистки и автора песен Луизы Роудс, образованный в Манчестере в 1994 году. Музыка Lamb относится к стилю, который называют «бристольский саунд» или трип-хоп, с сильным уклоном в драм-н-бейс. Наибольшего успеха группа добилась с синглами Górecki и Gabriel.

Биография 
Группа была основана Барлоу и Роудс, но позже к ним присоединились басист Джон Торн (), гитарист Оддур Мар Рюннарсон () и ударник Николай Бьерре (). К сотрудничеству часто приглашались лондонское струнное трио Chi 2 Strings и трубач Кевин Дейви ().

Первый альбом группы, эпонимичный Lamb, вышел в сентябре 1996 года. За ним, в следующие восемь лет, последовали еще три полноформатных альбома, множество синглов, и, как завершение, сборник хитов Best Kept Secrets, изданный в июне 2004. Несмотря на удачный дебют и хорошие отзывы критиков, Lamb так и не получили широкой известности за пределами Великобритании, и к 2000-м годам выступали с концертами лишь изредка. В конце 2004 года Барлоу и Роудс заявили о распаде проекта и занялись сольными карьерами.

Во время перерыва участники коллектива работали над различными сольными проектами. Роудс выпустила свой дебютный сольный альбом Beloved One на её собственном лейбле Infinite Bloom в 2006 году, в то время как Барлоу работал над проектом под названием Hoof (вместе с Рюннарсоном). Hoof выступали вживую несколько раз, но студийный альбом до сих пор не выпущен. Барлоу также работал над другим проектом под названием «Luna Seeds» с вокалистом и автором песен Carrie Tree.

Воссоединение 
В феврале 2009 года, организаторы музыкального фестиваля Big Chill объявили, что Lamb соберется вновь для выступления в августе 2009 года. Группа впоследствии объявила о еще двух выступления, в Cactus Festival и Beautiful Days Festival. Заявлений о том, что выступления были разовыми или, наоборот, группа готовит новый материал не были сделаны.

В мае 2009 года Lamb объявляет о турне 2009 года, а также о планах выпуска Live CD/DVD альбома, записанного в Амстердаме в 2004 году.

Энди Барлоу 3 января 2010 заявил во время шоу в Австралии, что это был их «последний концерт когда-либо, но кто знает…». Позже, 7-го января, Энди через официальную страницу группы в Facebook написал: «У меня есть стойкое ощущение, что будут новые выступления Lamb. Группа еще не достигла своего финала».

В декабре 2010 года Lamb объявляет о начале записи своего пятого альбома, под названием «5». Альбом был записан при поддержке фанатов: при предзаказе через сайт каждый получал один из вручную пронумерованных 2800 экземпляров специального издания. Также имена жертвователей были перечислены на специальном буклете. Этот альбом был выпущен 5 мая 2011 года на лейбле Strata Music, обычная версия вышла 9 июня.

Дискография

Альбомы 
 Lamb (1996)
 Fear of Fours (1999)
 What Sound (2001)
 Between Darkness and Wonder (2003)
 5 (2011)
 Backspace Unwind (2014)
The Secret of Letting Go (26 апреля 2019)

Сборники 
 Back To Mine: Lamb (сборник композиций других исполнителей, 2004)
 Best Kept Secrets: The Best of Lamb 1996-2004 (сборник, 2004)
 Remixed (сборник ремиксов, 2 LP, Mercury, 1 августа 2005)

Синглы

С альбома Lamb 
 Cotton Wool (1996)
 Gold (1996)
 God Bless (1996)
 Górecki (1997)

С альбома Fear of Fours 
 B Line (1999)
 All in Your Hands (1999)
 Softly (1999)

С альбома What Sound 
 Gabriel (2001)
 Sweet (2002)

С альбома Between Darkness and Wonder 
 Wonder (2004)

С альбома 5 
 Build a Fire (2011)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 Официальный фан сайт
 

Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы в стиле трип-хоп
Музыкальные коллективы в стиле драм-н-бейс
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году